El Campionat d'escacs de Moldàvia té lloc anualment des del 1944 a Moldàvia. A partir del 1949 el campionat femení en la major part dels anys es fa per seperat. Actualment Els dos campionats s'organitzen sota els auspicis de la Federació Moldava d'Escacs (), que fou fundada el 2 de novembre de 1994.

Quadre d'honor masculí 

{| class="sortable wikitable"
! Any !! Campió
|-
| 1944 || V. Veter
|-
| 1945 || V. Uveatkin
|-
| 1946 || V. Uveatkin
|-
| 1947 || Vitaly Tarasov
|-
| 1948 || Vitaly Tarasov
|-
| 1949 || Vitaly Tarasov
|-
| 1950 || Vitaly Tarasov
|-
| 1951 || Vitaly Tarasov
|-
| 1952 || Mikhail Shofman
|-
| 1953 || M. Regenbogen
|-
| 1954 || Shlomo Giterman
|-
| 1955 || Vitaly Tarasov
|-
| 1956 || Shlomo Giterman
|-
| 1957 || Shlomo Giterman
|-
| 1958 || Samuel Zhukhovitsky
|-
| 1959 || Samuel Zhukhovitsky
|-
| 1960 || Shlomo Giterman
|-
| 1961 || Ilya Mosionzhik
|-
| 1962 || Mikhail Shofman
|-
| 1963 || Anatoly Lutikov
|-
| 1964 || Anatoly Lutikov
|-
| 1965 || Anatoly Lutikov
|-
| 1966 || Anatoly Lutikov
|-
| 1967 || Boris Nevednichy
|-
| 1968 || Anatoly Lutikov
|-
| 1969 || Mikhail Shofman
|-
| 1970 || Ilye Figler, Lazar Susterman
|-
| 1971 || Boris Nevednichy
|-
| 1972 || Nikolay Popov
|-
| 1973 || Boris Nevednichy
|-
| 1974 || Nikolay Popov
|-
| 1975 || Nikolay Popov
|-
| 1976 || Nikolay Popov
|-
| 1977 || Anatoly Lutikov
|-
| 1978 || Orest Averkin
|-
| 1979 || Vladimir Alterman
|-
| 1980 || Boris Itkis
|-
| 1981 || Vladimir Skulener
|-
| 1982 || Boris Itkis
|-
| 1983 || Boris Itkis
|-
| 1984 || Boris Itkis
|-
| 1985 || Boris Nevednichy
|-
| 1986 || Georgi Orlov
|-
| 1987 || Boris Nevednichy
|-
| 1988 || German Titov
|- 
| 1989 || Georgi Orlov
|-
| 1990 || Boris Itkis
|-
| 1991 || Ilye Figler
|-
| 1992 || Boris Itkis
|- 
| 1993 || Boris Nevednichy
|-
| 1994 || Dorian Rogozenko
|- 
| 1995 || Boris Nevednichy
|-
| 1996 || Vadim Chernov
|-
| 1997 || Boris Itkis
|- 
| 1998 || Vasile Sanduleac
|-
| 1999 || Anatolij Bets
|-
| 2000 || Dmitry Svetushkin
|-
| 2001 || Vasile Sanduleac
|-
| 2002 || Alexei Furtuna
|-
| 2003 || Vasile Sanduleac
|-
| 2004 || Alexey Khruschiov
|-
| 2005 || Svetlana Petrenko
|-
| 2006 || Viacheslav Slovineanu
|-
| 2007 || Vasile Sanduleac
|-
| 2008 || Vasile Sanduleac
|-
| 2009 || Serghei Vedmediuc
|-
| 2010 || Vladimir Hamitevici
|-
| 2011 || Serghei Vedmediuc
|-
| 2012 || Iulian Baltag
|-
| 2013 || Dan Golub
|-
| 2014 || Liviu Cerbulenco
|-
| 2015 || Ruslan Soltanici
|-
| 2016 || Viorel Iordachescu
|-
| 2017 || Nichita Morozov
|-
| 2018 || Vladimir Hamitevici
|}

Quadre d'honor femení 

{| class="sortable wikitable"
! Any !! Campiona
|-
| 1949 || D. Kazatker
|-
| 1950 || N. Tarasova
|-
| 1951 || Natasha Kolotyi, D. Kazatker
|-
| 1952 || D. Kazatker
|-
| 1953 || Natasha Kolotyi
|-
| 1954 || E. Matos
|-
| 1955 || Natasha Kolotyi
|-
| 1956 || N. Kononova
|-
| 1959 || Bronislava Mosionzhik
|-
| 1960 || Bronislava Mosionzhik
|-
| 1961 || Bronislava Mosionzhik
|-
| 1962 || Bronislava Mosionzhik
|-
| 1963 || Bronislava Mosionzhik
|-
| 1964 || Bronislava Mosionzhik
|-
| 1965 || Bronislava Mosionzhik
|-
| 1967 || Natalia Ivanova, Bronislava Mosionzhik
|-
| 1968 || Bronislava Mosionzhik
|-
| 1970 || Bronislava Mosionzhik
|-
| 1971 || Raisa Nevednichaya
|-
| 1972 || Raisa Nevednichaya
|-
| 1973 || Bronislava Mosionzhik
|-
| 1974 || Raisa Nevednichaya
|-
| 1975 || Alla Grinfeld
|-
| 1976 || Ludmila Saunina
|-
| 1977 || Naira Agababean
|-
| 1978 || M. Afanasova
|-
| 1979 || Raisa Nevednichaya
|-
| 1980 || Naira Agababean
|-
| 1981 || Naira Agababean
|-
| 1982 || Naira Agababean
|-
| 1983 || Naira Agababean
|-
| 1984 || Naira Agababean
|-
| 1985 || Polina Zilberman
|-
| 1986 || Polina Zilberman
|-
| 1987 || Marina Sheremetieva
|-
| 1988 || Marina Sheremetieva
|- 
| 1989 || Irina Brandis
|-
| 1990 || Nadejda Roizen
|-
| 1991 || Irina Brandis
|-
| 1992 || Marina Sheremetieva
|- 
| 1993 || Svetlana Petrenko
|-
| 1994 || Naira Agababean
|- 
| 1995 || Anja Susterman
|-
| 1996 || Naira Agababean
|-
| 1997 || Karolina Smokina
|- 
| 1998 || Svetlana Petrenko
|-
| 1999 || Svetlana Petrenko
|-
| 2000 || Anja Susterman, Svetlana Petrenko
|-
| 2001 || Svetlana Petrenko
|-
| 2002 || Elena Partac
|-
| 2003 || Elena Partac
|-
| 2004 || Anja Susterman
|-
| 2005 || Lilia Doibani
|-
| 2006 || Elena Partac
|-
| 2007 || Irina Bulmaga
|-
| 2008 || Irina Bulmaga
|-
| 2009 || Diana Baciu
|-
| 2010 || Elena Partac
|-
| 2011 || Olga Hincu
|-
| 2012 || Svetlana Petrenko
|-
| 2013 || Svetlana Petrenko
|-
| 2014 || Paula-Alexandra Gitu
|-
| 2015 || Svetlana Petrenko
|-
| 2016 || Svetlana Petrenko
|-
| 2017 || Svetlana Petrenko
|-
| 2018 || Svetlana Petrenko
|}

Referències 

Moldàvia
Moldàvia
Moldàvia
Moldàvia
Escacs a Moldàvia
Competicions d'escacs a Europa